Esta é a Lista de parlamentares de São Paulo e nela relacionamos a composição da bancada paulista no Congresso Nacional após o Estado Novo em 1945 conforme ditam os arquivos do Senado Federal, Câmara dos Deputados e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com a ressalva que mandatos exercidos via suplência serão citados somente em caso de comprovação disponível.

Na confecção das tabelas a seguir foi observada a grafia do nome parlamentar adotado por cada um dos representantes do estado no Congresso Nacional, e quanto à ordem dos parlamentares foi observado o critério do número de mandatos e caso estes coincidam será observado o primeiro ano em que cada parlamentar foi eleito e, havendo nova coincidência, usa-se a ordem alfabética.

Relação dos senadores eleitos

Relação dos deputados federais eleitos

Mandatos nas duas casas 
Foram eleitos alternadamente para senador e deputado federal por São Paulo os seguintes políticos: Aloizio Mercadante, Aloysio Nunes, Amaral Furlan, Auro de Moura Andrade, Eduardo Suplicy, Franco Montoro, José Serra, Major Olímpio, Mara Gabrilli, Mário Covas e Marta Suplicy.

Sao Paulo